Warp — многозначный термин и аббревиатура:

 OS/2 Warp — операционная система компании IBM.
 Warp Records — британский звукозаписывающий лейбл.
 Варп-двигатель — фантастический сверхсветовой двигатель в сериале «Звёздный путь».
 Варп или Имматериум — параллельный нематериальный мир в вымышленной вселенной Warhammer 40,000.
 Windows Advanced Rasterization Platform (WARP) — система графического ускорения DirectX 10 в Windows 7.
 WARP —  — слабая аксиома выявленных предпочтений (см. выявленные предпочтения.)
 WARP — World Association of Russian Press, Всемирная ассоциация русской прессы, объединение СМИ, выходящих на русском языке за пределами Российской Федерации.
 WARP Gaming Chair — геймерское кресло (WARP Gaming Chair) американо-российской компании Gravitonus, полностью изготавливаемое по индивидуальным требованиям пользователя. Первое IoT кресло.

См. также